

Personnes 

 Albert Rust (1818-1870), homme politique démocrate et brigadier général de l'armée des États confédérés   
 Albert Rust (1953-), footballeur français ;
 Alfred Rust (1900-1983), préhistorien allemand ;
 Bernhard Rust (1883-1945), dignitaire nazi, ministre de la Science et de l'Éducation ;
 Carla Rust (1908-1977), actrice allemande ;
 Dorothea Rust (1955-), performeuse et danseuse suisse ;
 Elisabeth Rust (1958-2004), athlète autrichienne ;
 Friedrich Rust (1739-1796), compositeur allemand et grand-parent de Wilhelm ;
 Giacomo Rust (1741-1786), compositeur italien d'opéras ;
 Mathias Rust (1968-), allemand qui a posé son avion sur la place Rouge à Moscou, le  ;
 Mathias Rust (1982-), acteur suédois ;
 Paul Rust (1981-), acteur américain ;
 Rod Rust (1928-2018), entraîneur de football américain ;
 Wilhelm Rust (1822-1892), musicologue et compositeur allemand.

Lieux 
 Rust, ville à statut du Burgenland, en Autriche.
 Rust, commune du Bade-Wurtemberg, en Allemagne, notamment connue pour son parc d'attractions Europa-Park.

Informatique 
 Rust, langage de programmation créé par la fondation Mozilla.
 Rust, jeu vidéo développé par Facepunch Studios est le second grand succès de Garry Newman.

Musique 
 Rust, une chanson du groupe de metal progressif australien Caligula's Horse, apparaissant sur l'album Bloom

Divers 
 Rust, un film de 2021.

Homonymie de localités